Beddies ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Beddies (1891–1976), deutsche Politikerin (KPD)
 Carl Friedrich Beddies (1816–1894), deutscher Büchsenmacher und Fotograf 
 Cornelia Beddies (* 1988), deutsche Gedächtnissportlerin
 Katharina Beddies (* 1994), deutsche Handballspielerin
 Thomas Beddies (* 1958), deutscher Medizinhistoriker